Антарктика — многозначное слово.

 Антарктика — южная полярная часть Земли.
 Антарктика — малая планета.
 Антарктика — один из вариантов названия фильма «Белый плен».
 Антарктика — коммуна в Чили.

См. также 
 Антарктида
 Антарктика-Чилена (провинция) — провинция в Чили в составе области Магальянес и Чилийская Антарктика.
 Портал:Антарктика